Antares kan syfta på:

 Antares – en stjärna
 Antares (raket) – en raket
 HMS Antares (1909) – 1:a klass torpedbåt sjösatt år 1909
 HMS Antares (T109) – torpedbåt sjösatt år 1956
 HMS Antares (A502) – skolfartyg sjösatt år 2008

Geografi

Indonesien 

 Gunung Antaros, berg, Papua,

USA 

 Antares, Arizona – ort, Arizona, Mohave County,